La Imperial fue una antigua ciudad chilena fundada por Pedro de Valdivia el 16 de abril de 1552, que fue destruida por mapuches y luego abandonada producto de la Guerra de Arauco en el año 1600. 

Actualmente existen dos ciudades chilenas que hacen referencia a la Imperial:

 Carahue ciudad fundada en el mismo sitio de la Imperial en 1882 por Gregorio Urrutia (y que es conocida en la actualidad como La Antigua Imperial).

 Nueva Imperial ciudad fundada a 20 km de La Imperial el 26 de febrero de 1882.

Conquista de Chile
Guerra de Arauco